Wassberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Erik Wassberg (1887–1961), svensk militär
 Greta Wassberg (1904–1996), svensk sångerska
 Göran Wassberg (född 1939), svensk scenograf och kostymör
 Seth Wassberg (1897–1966), svensk militär
 Sigge Wassberg (1927–1971), svensk musiker
 Thomas Wassberg (född 1956), svensk längdskidåkare

Svenska efternamn